Tolkowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Tolkowsky (* 1921), israelischer Generalmajor und Befehlshaber der Israelischen Luftstreitkräfte (IAF)
 Marcel Tolkowsky (1898–1991), belgischer Mathematiker und Gemmologe